Castellón (provincie), ook Castelló, een provincie in Spanje
 Castellón de la Plana, officieel Castelló de la Plana, de hoofdstad van die provincie
 Castelló (Ribera Alta), een gemeente in de comarca Ribera Alta in de Spaanse provincie Valencia
 Castelló d'Empúries, een gemeente in de Spaanse provincie Gerona
 Castelló de Farfanya, een gemeente in de Spaanse provincie Lerida 
 Castelló de Rugat, een gemeente in de comarca Valle de Albaida Spaanse provincie Valencia

Zie ook
 Castello (doorverwijspagina)